Король Дик, :
 прозвище Р. Седдона, премьер-министра Новой Зеландии
 название в британском прокате итальянского мультфильма «Карлик и ведьма»